Allocyttus är ett släkte av fiskar. Allocyttus ingår i familjen Oreosomatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sanktpersfiskartade fiskar
Allocyttus